Припятские болота:
 Припятские болота — болота в пойме и первой надпойменной террасе Припяти, расположенные на севере территории современной Украины вдоль реки Припяти и её притоков, а также на территории Беларуси от Бреста до Лунинца
 «Припятские болота» — карательная операция фашистских войск на территории БССР в районе Брестской, Минской, Пинской и Полесской областей